

Patronyme 

 Roger Bobo (1938-2023), virtuose américain du tuba ;
 Sireli Bobo (1976-), rugbyman fidjien.

Toponyme 

 Bobo-Dioulasso, ville burkinabé de la province du Houet.

Personnage de fiction 

 Bobo, ours en peluche disparu de Mr Burns dans la série les Simpson.

Pseudonyme 

 Petit-Bobo (1933-2010), acteur de cabaret français ;
 Willie Bobo (1934-1983), percussionniste de jazz américain ;
 Bobò (1936-2019), acteur italien ;
 DJ Bobo (1968-), disc jockey suisse ;
 Eric Bobo (1968-), percussionniste américain ;
 Bobô (1985-), footballeur brésilien.

Personnage de fiction 

 Bobo (1961-), héros de la bande dessinée homonyme de Maurice Rosy et Paul Deliège ;
 Bobo (1998-), personnage majeur de la bande dessinée Sillage.

Titres 

 Le Bobo (The Bobo) (1967), film américano-britannique de Robert Parrish ;
 Bobobo-bo Bo-bobo (2001-2005), manga japonais ;
 Les Bobos (2006), chanson de Renaud ;
 Bobo (2021), chanson de la chanteuse Aya Nakamura.

Autres 

 Bobo, mot-valise pour « bourgeois-bohème » ;
 Bobo, peuple malien et burkinabé ;
 Bobo, groupe de langues mandées ;
 Bobo, langue gur ;
 Bobo, race chevaline du Burkina Faso ;
 Expérience de la poupée Bobo (1961), test de la théorie de l'apprentissage social de l’agressivité ;
 Bobo Ashanti, tendance du mouvement rastafari.
 Bobo, jeu vidéo édité par Infogrames sorti en 1988.
